Das Arizona Men’s Tennis Classic 2004 waren ein Tennisturnier, welches vom 1. bis 7. März 2004 in Scottsdale stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Acapulco die Abierto Mexicano Telefonica Movistar und in Dubai die Dubai Tennis Championships gespielt, welche, anders als das Turnier in Scottsdale, das zur Kategorie der ATP International Series zählte, zur höher dotierten International Series Gold gehörten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Australier Lleyton Hewitt, der in diesem Jahr nicht antrat. Der an Platz 1 gesetzte Andy Roddick war damit favorisiert, schied aber im Halbfinale gegen den späteren Turniersieger, den an Position vier gesetzten Vincent Spadea aus. Im Finale besiegte dieser auch den an sieben gesetzten Nicolas Kiefer in drei Sätzen. Er triumphierte somit in seinem dritten Finale das erste und einzige Mal in seiner Karriere im Einzel.
Die Titelverteidiger im Doppel, James Blake und Mark Merklein, verloren dieses Jahr als Setzlistenzweite in der ersten Runde. Turniersieger wurden die Setzlistenvierten Rick Leach und Brian MacPhie, die im Turnier keinen Satz abgaben und im Finale gegen Jeff Coetzee und Chris Haggard erfolgreich waren. In dieser Konstellation war es der erste Titel der beiden Turniersieger. Insgesamt war es für Leach der 45. und für MacPhie der 6. Karrieretitel. Leach hatte schon 1987, 1989 und 1996 das Turnier gewonnen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 0,2 MB)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Scottsdale